Ка́тя Бер (, в браке — Вюстенфельд (); 10 октября 1976, Дона, округ Дрезден, ГДР) — немецкая биатлонистка, четырёхкратная чемпионка Европы.

Биография 
Уже в шесть лет Катя Бер стала чемпионкой округа по лыжам. Она успешно выступала на юниорских соревнованиях, но в 1994 году перешла в биатлон.

В 1996 году ей удалось попасть в основной состав команды Германии и начать выступления в Кубке мира. На Олимпиаде 1998 года в Нагано не показала высоких результатов. В 2000—2001 годах Катя Бер выпадает из состава национальной сборной, однако уже в следующем сезоне вновь попадает в её состав. Наиболее успешным для Бер стал сезон 2002/2003, по итогам которого она заняла двенадцатое место в общем зачёте Кубка мира. В дальнейшем результаты Кати были менее значимы. В течение нескольких сезонов выступала на уровне Кубка IBU и чемпионата Европы, стала четырёхкратной чемпионкой Европы.

В 2006 году завершила спортивную карьеру. Уже после окончания карьеры вышла замуж и сменила фамилию на Вюстенфельд.

Ссылки 
 Профиль IBU
 Статья на сайте Союза биатлонистов России

Родившиеся в Доне
Биатлонисты Германии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Европы по биатлону